Die Saison 2015/16 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die zweiundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 19. September 2015 und endete am 2. April 2016. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurden die TSG Solingen Volleys, Zweiter der VC Bitterfeld-Wolfen. Beide stellten zunächst einen Lizenzantrag für das Volleyball-Oberhaus, das Team aus Sachsen-Anhalt ließ jedoch die Frist zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verstreichen und ging auch in der Spielzeit 2016/17 in der zweiten Liga an den Start.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 SF Aligse
 VC Olympia Berlin
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 DJK Delbrück
 VV Humann Essen
 VI Frankfurt
 TSV Giesen Grizzlys
 SV Lindow-Gransee
 USC Magdeburg
 FC Schüttorf 09
 TSG Solingen Volleys

Meister der Saison 2014/15 wurde der SV Lindow-Gransee. Da kein Verein einen Lizenzantrag für die erste Liga stellte, gab es aus dieser Klasse keinen Aufsteiger. Einziger Absteiger waren die KMTV Eagles aus Kiel.

Aus der Dritten Liga stieg der USC Magdeburg in die 2. Bundesliga Nord auf. Darüber hinaus erhielt der VCO Berlin ein Sonderspielrecht für die Saison 2015/16 wie auch das Volleyball-Internat Frankfurt, das schon in der letzten Spielzeit in dieser Liga vertreten war.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde wie schon in der Spielzeit 2014/15 der SV Fellbach. Sowohl die Schwaben als auch Vizemeister Eltmann verzichteten auf den Aufstieg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 Oshino Volleys Eltmann
 SV Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 TV/DJK Hammelburg
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 ASV Neumarkt
 SV Schwaig
 TSV GA Stuttgart

Nach der Saison 2014/15 verzichtete Meister SV Fellbach auf sein Aufstiegsrecht. Deshalb konnte die Tg 1862 Rüsselsheim als Zweitplatzierter in die 1. Bundesliga aufrücken und bestreitet dort ihre Spiele als United Volleys Rhein-Main.
Abgestiegen ist der TV 05 Waldgirmes. Aus der Dritten Liga kommen der TV/DJK Hammelburg, der ASV Neumarkt und die TGM Mainz-Gonsenheim in die zweithöchste Volleyball-Spielklasse. Wie schon in den Vorjahren  haben die VolleyYoungStars Friedrichshafen ein Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2015 16
Volleyballsaison 2015/16